Филипп Грегори «Фил» Хаббард (; родился 13 декабря 1956) ― американский бывший профессиональный баскетболист, ныне тренер. Играл за «Детройт Пистонс» и «Кливленд Кавальерс» в Национальной баскетбольной ассоциации с 1979 по 1989 год. Позже работал помощником тренера «Вашингтон Уизардс» в 2003-2009 годах и главным тренером «Лос-Анджелес Ди-Фендерс» в 2014-15.

Баскетбол 
Хаббард играл в баскетбол ещё в юношеском возрасте, в спортивном центре школы Кантона Маккинли. Также играл в баскетбол в университете штата Мичиган, где в 1976 он помог привести команду к победе в игре против университета штата Индиана на чемпионате НАСС. В университете Мичигана установил рекорд в 389 подборов в сезоне 1976/1977, который не побит до сих пор. Хаббард также выступал за мужскую баскетбольную команду США на Олимпиаде 1976 года, игроки который были удостоены золотых медалей. Хаббард был выбран клубом «Детройт Пистонс» 15-м по счёту в драфте НБА 1979.

Семья 
Сын Хаббарда, Морис, ― баскетболист в университете Южной Каролины в Айкене, который также играл в баскетбол в школе Уэстфилда в городе Шантильи, штат Вирджиния, пригород Вашингтона, округ Колумбия. Дочь Хаббарда, Уитни, является выпускником университета Хэмптона. Играла в волейбол в школе Уэстфилда.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте basketball-reference.com
 Профиль на сайте nba.com

Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Центровые
Тяжёлые форварды
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Детройт Пистонс»